Charles Bullen :
 Charles Bullen (capitaine) (1769 – 1853)
 Charles Bullen, musicien britannique
  (1919 – 2009)